A Bruxa Malvada do Leste é um personagem fictício na Terra de Oz criado pelo autor L. Frank Baum em sua série de Oz.

A velha e cruel bruxa conquistou e tiranizou o País dos Munchkin no Leste, fazendo os Munchkins de escravos. Os sapatos de prata mágicos (alterado para rubi na versão de 1939 do filme) eram um de seus bens mais valiosos, e ela teve seu fim quando Dorothy Gale pousou com sua casa sobre ela. Seu corpo secou, rapidamente virou pó, deixando apenas os sapatos mágicos.

Livros de Baum
A Bruxa Malvada do Leste era mais poderosa do que a Bruxa Boa do Norte, mas não tão poderosa como Glinda, a Bruxa Boa do Sul. Ela também parecia ser mais poderosa do que Mombi, como a Bruxa Boa do Norte foi capaz de derrotar Mombi, mas foi impotente para derrubar a Bruxa do Leste.

Ela não estava relacionada com a Bruxa Malvada do Oeste , mas coligados com ela, e também com a Bruxa Malvada do Norte e a Bruxa Malvada do Sul, para conquistar e dividir Oz entre si. Após a queda de Pastoria o último Rei de Oz, a velha bruxa conquistou a parte oriental da Terra de Oz e segurou os Munchkins em cativeiro por várias décadas.

Entre suas ações extremamente cruéis foram os encantos de machado de Nick Chopper e espada do capitão Fyter, o que causou os dois homens a cortar seus próprios corpos e, eventualmente, se transformar em o Homem de Lata e o soldadinho de chumbo.

Ela vivia em uma cabana com sua empregada Nimmie Amee , que era namorada de Nick Chopper. Determinada a evitar Nimee Amee de se casar, a Bruxa Má do Leste resolveu transformá-la em uma velha. Foi enquanto a bruxa estava à procura de ervas que afetariam tal transformação que a casa de Dorothy pousou sobre ela.

Curiosamente, ela havia ajudado certos Munchkins (como Nimmie Amee amante original e o latoeiro Ku-Klip ) com a bruxaria , em determinadas circunstâncias (geralmente a um custo razoável). Isso demonstra que ela era um governante que poderia ser abordado e propiciou, pelo menos por alguns de seus súditos.

Adaptações
Na maioria das adaptações e referências para a Bruxa Malvada do Leste, é mostrado a cena da sua morte: com a casa em cima e apenas seus pés expostos, com poucas exceções: 

 A Bruxa Má do Leste foi destaque no filme O Mágico de Oz (1939). Como no livro, ela revela ter sido morta quando a casa de Dorothy caiu sobre ela. A Bruxa Malvada do Oeste fica com raiva de Dorothy pela morte da sua irmã. Antes da Bruxa Malvada do Oeste reivindicar os sapatos mágicos, as meias da Bruxa Malvada do Leste desaparecem sob a casa e os sapatos são transportados para os pés de Dorothy. No livro original, a Bruxa Malvada do Oeste não mostrou nenhum remorso pela morte de seu colega no Leste, nem ela está relacionada com a do Leste de alguma forma. Ela só estava interessada nos sapatos mágicos ("sapatos de prata" no livro, "sapatos de rubi" no filme de 1939).

 Em Alexander Volkov Melentyevich's The Wizard of the Emerald City, o nome da bruxa é Gingema. Como no filme de 1939, as duas bruxas más são irmãs. Em Magic Land, ela está convocando um furacão mágico para destruir toda a humanidade. No entanto, a Bruxa Boa do Norte aprende de seus esquemas, e muda o feitiço para afetar apenas uma casa e deixá-la sobre a cabeça de Gingema. Ao contrário dos livros de Baum, mesmo sendo a governante formal dos Munchkins, ela interferiu pouco em suas vidas, e só exigiu que as pessoas recolhessem comida para ela. Desde que a sua comida era cobras, sanguessugas, aranhas e outras criaturas nojentas, os Munchkins tinham medo e isto foi um pesado fardo para eles.

 No musical da Broadway, The Wiz, a Bruxa Malvada do Leste é nomeado Evvamene e aterroriza os Munchkins.
Num episódio de O Teatrinho da Hello Kitty chamado de O Mágico de Patas (originalmente conhecido como The Wizard of Paws), ela estava prestes a transformar os Munchkits em areia de gato no começo, quando ela perdeu seu colar e quer vingança contra a Hello Dorothy. No final, ela, ao invés de derreter com água, foi transformada num sapo pelo seu próprio feitiço frustrado contra a protagonista e seus amigos, e depois foi perseguida por um sapo apaixonado em seu castelo.

 No livro Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, pelo autor Gregory Maguire, e na versão musical, a Bruxa Má do Leste é retratada como uma mulher bonita, mas deficiente física chamada Nessarose; Nessa é a irmã de Elphaba, a Bruxa Malvada do Oeste, cuja paralisia é causada pela tentativa de seu pai para fazer a mãe comer flores copo de leite para garantir que seu segundo filho não nasceria com a pele verde de Elphaba. Os sapatos de cravejados de diamantes, originalmente um presente de seu pai, foram encantados por Elphaba no musical para permitir Nessarose a andar.

 No livro de Roger S. Baum, Lion of Oz eo Badge of Courage, a Bruxa Má do Leste é a antagonista principal. Ela obriga o Leão Covarde, que acaba de chegar em Oz, para procurara mágico "Flower Of Oz", que é a única coisa que a impede de dominar Oz completamente. Ela é mais uma vez a irmã da Bruxa Malvada do Oeste e se enfurece quando ela é-frequentemente confundido com a irmã. Ela é descrita como uma bruxa de pele verde com cabelo marrom e um manto preto. No entanto, ela não possui os sapatos prateados ou sapatos de rubi, mas ela não controlar os macacos voados. O livro foi adaptado para o filme animado de 2000 Lion of Oz. No filme ela foi dublado por Lynn Redgrave.

 Em 2007, a Turner Entertainment colaborou com Madame Alexander para criar uma série de brinquedos da McDonald Happy Meal centradas sobre os principais personagens do filme de 1939, um dos quais era a Bruxa Malvada do Leste. Ela é descrita como tendo cabelo loiro, uma camisa vermelha com uma faixa verde e um vestido cor de vinho sobre suas meias listradas distinguíveis e sapatos de rubi. Ela também está usando um chapéu semelhante a Bruxa do Oeste, apesar de ser de cor vermelha.

 Em The Muppets' Wizard of Oz, a Bruxa Malvada do Leste é interpretada por Miss Piggy (como são todas as outras bruxas). Ela consegue levantar a casa o tempo suficiente para ameaçar os Munchkins antes de cair de volta em cima dela, matando-a neste momento. Seus sapatos de prata são, em seguida, confiscados pela Bruxa Boa do Norte para uso de Dorothy. Antes da viagem de Dorothy, ela aparece com Kermit e tenta se livrar de Dorothy. Após o retorno de Dorothy, ela volta para o show dos Muppets.

 A Bruxa Malvada do Leste foi destaque em Dorothy and the Witches of Oz interpretada por Sarah Lieving. Ela estava no meio de uma batalha entre Glinda e a Bruxa Boa do Norte até a casa de Dorothy cair sobre ela. A Bruxa Malvada do Oeste ainda culpa Dorothy pela morte de sua irmã.

 A Bruxa é mencionada, mas não vista em uma versão para a TV britânica pouco conhecida de "O Mágico de OZ", de 1995, onde ela tem os Sapatos de Rúbis, quando caiu dos pés de um visitante do arco-íris (Zoe Salmon, em uma rápida aparição). Ela o usa para governar os Munchkins, até a chegada de Dorothy provoca sua morte prematura.

 Rachel Weisz interpreta a Bruxa Má do Leste, que tem o nome Evanora no filme de 2013, da Disney, Oz the Great and Powerful. Nesta versão, ela é a irmã mais velha de Theodora, Bruxa Malvada do Oeste (Mila Kunis), e está em guerra com Glinda (Michelle Williams) para o controle de Oz. Ela originalmente retratou-se como uma boa bruxa, e tinha sido um conselheiro do ex-rei de Oz, a quem ela assassinados, para que ela pudesse estar no comando da Cidade Esmeralda si mesma. Evanora enganado Oscar Diggs enquadrando a filha do rei Glinda pelo assassinato e dizendo-lhe que Glinda é a bruxa má em vez de a si mesma, o que resultou em Glinda ser banida da Cidade Esmeralda e recuando para o sul. Evanora manipula sua irmã, que é apaixonado por Oscar Diggs (James Franco), e acaba se transformando em Theodora a Bruxa Malvada (do Ocidente, eventualmente). Evanora mais tarde é enganado e assustado com truques de Oscar e banido da Cidade Esmeralda. Antes que ela foge, Glinda encontra ela e as duas bruxas lutar. Evanora parece ter uma vantagem, mas Glinda então esmaga seu colar de esmeraldas, a fonte de seu poder, e aparência jovem e bonita da Bruxa Wicked se transforma em que de uma velha velho horroroso, que Glinda acredita que é um reflexo de sua verdadeira natureza. Furioso, Evanora tenta atacar a Bruxa Boa do Sul , mas Glinda explosões la para fora da janela. Evanora é então levado por seus últimos babuínos voadores, mas não antes de jurar uma vingança pessoal em Glinda para frustrar-la. O colar de esmeraldas que ela usava lhe permitiu projetar o seu poder de seus próprios dedos em uma forma que se assemelhava a um raio verde. Os sapatos mágicos que a bruxa acabaria por tornar-se associados não são sequer discutidos neste filme, nem ela se tornou oficialmente a Bruxa Má do Leste, durante a história, que termina com o Assistente de assumir a Cidade Esmeralda. Esta é uma das diferenças significativas de L. Frank Baum livros originais, em que as bruxas más do Leste e Oeste já estavam governando o Munchkin País e a Winkie País no momento em que o Assistente chegou em Oz.

 Na série de TV Once Upon a Time, a Bruxa do Leste, é interpretada por Sharon Taylor, ela faz parte da Irmandade das Bruxas, que protegem Oz e seus arredores. Sendo aliada de Glinda e da Bruxa Boa do Norte. Ela é destronada de Oz junto com as outras bruxas quando a Bruxa Malvada do Oeste domina o lugar.

Personagens de Oz